

Persone 
 Enrico Avanzi (1888-1974) – genetista e agronomo italiano
 Francisco Jesuíno Avanzi (1949-2008) – ex calciatore ed allenatore brasiliano
 Jacopo Avanzi (XIV secolo–1416) – pittore italiano
 Pierangelo Avanzi (1966) – ex calciatore italiano
 Vittorio Avanzi (1850-1913) – pittore italiano

Altro 
 Avanzi – cibo non consumato durante un pasto, ancora suscettibile di consumo
 Avanzi – programma televisivo trasmesso dalla Rai 3